Toplayer – forma reklamy internetowej w postaci animacji realizowanej na przezroczystej warstwie nałożonej na serwis w przeglądarce internetowej. Daje ona niemal nieograniczone możliwości kreacyjne. Może wypełniać cały ekran lub posiadać ustalone rozmiary i wyświetlać się w określonym miejscu strony. Po krótkiej animacji na stronie internetowej pozostaje element reklamowy z aktywnym łączem do strony reklamodawcy lub możliwością ponownego odegrania animacji.

Zobacz też 
 billboard
 brandmark
 reklama
 reklama internetowa

Reklama internetowa